Siemion Byczkow (1918–1946) – radziecki pilot wojskowy
 Siemion Byczkow (ur. 1952) – rosyjski dyrygent